Всеросси́йская олимпиа́да шко́льников по литературе — ежегодная предметная олимпиада по литературе для школьников 9—11 классов. Является частью системы всероссийских олимпиад школьников. Всероссийская олимпиада школьников по литературе проводятся с 1995 года.

Центральная предметно-методическая комиссия
Тодоров, Лев Всеволодович (председатель) – профессор Педагогической академии последипломного образования Московской области, доктор педагогических наук
Гулин, Александр Вадимович – ведущий научный сотрудник ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, доктор филологических наук
Журавлёв, Виктор Петрович – зав. редакцией «Литература» издательства «Просвещение», кандидат филологических наук
Каравашкин, Андрей Витальевич – профессор РГГУ, доктор филологических наук
Меркин, Геннадий Самойлович – профессор Смоленского государственного университета, доктор педагогических наук
Обернихина, Галина Аркадьевна – зав. кафедрой методики русского языка и литературы Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников народного образования, кандидат педагогических наук
Фёдоров, Алексей Владимирович – зав. редакцией «Литература» издательства «Русское слово», кандидат филологических наук
Черниченко, Лариса Александровна – методист по литературе Южного окружного управления образованием Департамента образования г. Москвы, заслуженный учитель РФ
Чернышёва, Елена Геннадьевна – профессор МПГУ,  доктор филологических наук 
Чертов, Виктор Федорович – проректор МПГУ,  доктор педагогических наук

В состав жюри олимпиад за прошедшие годы входили авторы популярных школьных учебников и учебных пособий по литературе, профессора, доктора и кандидаты филологических и педагогических наук: А.Г. Кутузов, А.И. Журавлёва и др.

Примечания

Ссылки 
 Олимпиады 2012—2015 годов на сайте НИУ ВШЭ
 Всероссийская олимпиада по литературе (2012)
 Аникин А. В какой дыре оказалось образование // «Литературная Россия», № 2, 23 января 2015
 Аникин А. Образовательная шизофрения на литературной основе // «Литературная Россия», № 14, 17 апреля 2015
 Лемуткина М. «Охранители» написали донос на мёртвого Бродского // «Московский комсомолец», 3 июня 2015
 Пащук Н. Кто разрушил терем русской литературы… // Свободная пресса, 6 июня 2015
 Лукьянова И. Тяжба двух доцентов // «Новая газета», № 118, 26 октября 2015

Предметные олимпиады
Соревнования в России
Литература и общество
Мероприятия, регулярно проводимые с 1995 года
Всероссийские олимпиады школьников